Henrik Gyldenstjerne er navnet på flere personer:

 Henrik Knudsen Gyldenstjerne (død 1456) – dansk rigsråd
 Henrik Knudsen Gyldenstjerne (død 1517) – dansk rigsråd
 Henrik Knudsen Gyldenstierne (1540-1592) – dansk admiral
 Henrik Prebensen Gyldenstierne (1594-1669) – dansk godsejer

Henrik